Tingri – capoluogo dell'omonima contea, in Tibet
 Contea di Tingri – contea della prefettura di Shigatse, nella regione autonoma del Tibet
 Tingri – album di Jonn Serrie del 1990